Hammarby bruk kan avse:

Hammarby, Sandvikens kommun – en tätort i Sandvikens kommun, Gästrikland
Hammarby, Nora – en tidigare bruk och lantegendom (Hammarby herrgård) i Nora landsförsamling